N – czternasta litera alfabetu łacińskiego, osiemnasta litera alfabetu polskiego.

 N – znak japońskich sylabariuszy hiragana i katakana

N 
 N – symbol chemiczny pierwiastka azotu
 N – symbol niutona – jednostki siły w układzie SI
 N – skala w modelarstwie
 N (z ang. north) – stosowany na mapach symbol północy; także jako oznaczenie szerokości geograficznej północnej, (zobacz: strony świata)
 N – oznaczenie Norwegii w międzynarodowym kodzie samochodowym
 N – typ polskiego tramwaju
 N – typ niemieckiego tramwaju
 N – gra komputerowa
  – w matematyce: symboliczne oznaczenie zbioru liczb naturalnych
 N – album metalowego zespołu Norther
 N. – narzędnik

n 
 n – platforma cyfrowa Grupy ITI
 n – w matematyce i informatyce symboliczne oznaczenie dowolnej liczby naturalnej lub zmiennej ze zbioru liczb naturalnych
 n – symbol przedrostka nano w układzie SI oznaczający mnożnik 10-9
 n – oznaczenie neutronu – cząstki elementarnej
 n – oznaczenie głównej liczby kwantowej
 n – skrót literowy często stosowany w słownikach języków obcych oznaczający gramatyczny rodzaj nijaki (pochodzi od łacińskiego słowa neutrum)

Zobacz też 
 skrót jednoliterowy.